Сорі але сами кінчиний стрімер-bratishkin 
 Сен-Сорі (Saint-Saury) — муніципалітет у Франції , у регіоні Овернь , департамент Канталь .